Нерпин — фамилия; имеет женскую форму Нерпина.
 Нерпин, Иван Алексеевич (1814—1875) — российский купец и общественный деятель.
 Нерпин, Сергей Владимирович (1915—1992) — советский учёный в области почвенной гидромеханики, член-корреспондент ВАСХНИЛ.
 Нерпина, Галина Николаевна (род. 1965) — русский поэт, переводчик.